Municipio de Vesta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vesta (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Vesta (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.